David Armstrong (1954–2014) amerikai fotográfus
 David Armstrong (1954–2022) válogatott angol labdarúgó
 David Armstrong (1964) brit bobversenyző, olimpikon
 David Armstrong (1987) északír labdarúgó
hasonló nevűek
 David Armstrong-Jones (1961) brit bútortervező, belsőépítész
 David H. Armstrong (1812–1892) amerikai politikus, szenátor